Landtagswahlkreis 67 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Bodensee (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Saulgau (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Cloppenburg (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Buxtehude (2003)
 Landtagswahlkreis Rotenburg (Niedersachsen) (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Hadeln (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Essen III (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Duisburg II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Essen V (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Mülheim I (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Mülheim-Ruhr-Süd (1950 und 1954)
 Landtagswahlkreis Mülheim-Süd (1947)

in Sachsen:
 Wahlkreis Zschopau – Annaberg II (1990)